Monofonia (musica) – tecnica musicale
Monofonia (audio) – tecnica di registrazione audio